Ко́птев — русская фамилия; имеет женскую форму Коптева. Коптевы — русские дворянские роды.

Персоналии 
 Коптев, Александр Викторович (род. 1955) — российский учёный-историк, антиковед, этнолог, культуролог.
 Коптев, Алексей Алексеевич (1779 или 1782 — после 1834) — русский помещик, поэт и прозаик.
 Коптев, Андрей Викторович (род. 1984) — российский легкоатлет, чемпион летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне, многократный чемпион мира и Европы, Заслуженный мастер спорта России.
 
 Коптев, Вячеслав Иванович (род. 1935) — Герой Социалистического Труда.
 Коптев, Дмитрий Иванович (1820—1867) — русский поэт и переводчик, коллежский асессор.
 Коптев, Евгений Андреевич (1935—2016) — советский и российский писатель.
 Коптев, Михаил Иванович (1922—1996) — Герой Советского Союза.
 Коптев, Николай Алексеевич (более известен под фамилией Задонский; 1900—1974) — русский советский писатель, поэт, драматург, журналист, историк-исследователь.
 Коптев, Сергей Дмитриевич (1880—1920) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер.

Составные фамилии 
 Коптев-Дворников

Топоним 
 Коптев — село, Солонцовский сельский совет, Миргородский район, Полтавская область, Украина.

См. также 
  — название ряда населённых пунктов.